

Edició i entreteniment 
 PMC (companyia), un editor en línia
 Panjabi MC (born 1971), British DJ de hip hop britànic
 Persian Music Channel, una xarxa de televisió per satèl·lit
 Pokémon Mystery Club

Ciència i medicina 
 Paramyotonia congenita, un desordre genètic